The Reform Candidate – cortometraggio del 1911 prodotto dall'Edison Company
The Reform Candidate – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Reform Candidate – film del 1915 diretto da Frank Lloyd